Tadeusz Orłowski (1881-1944) – scenograf
 Tadeusz Orłowski (1895–1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 1. kompanii 21 pp, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Orłowski (1917-2008) – lekarz, wspinacz, profesor
 Tadeusz Orłowski (1922-2016) – pułkownik Wojska Polskiego